Quattro unità della United States Navy hanno portato il nome di USS Meredith:

  - cacciatorpediniere della classe Wickes, varato nel 1919 e radiato nel 1936
  - cacciatorpediniere della classe Gleaves, varato nel 1940 e affondato in combattimento nel 1942
  - cacciatorpediniere della classe Allen M. Sumner, varato nel 1943 e affondato in combattimento nel 1944
  - cacciatorpediniere della classe Gearing, varato nel 1945, trasferito alla Turchia nel 1979 e rinominato TCG Savaştepe, radiato nel 1995